Lindigshof (Dermbach) - plaats in de gemeente Dermbach in de Duitse deelstaat Thüringen
 Lindigshof (Gerstungen) - plaats in de gemeente Gerstungen in de Duitse deelstaat Thüringen